

Hydronyme 
 La Vytegra (en ) est une rivière de l'Oblast de Vologda, en Russie, et un affluent du Svir par le lac Onega, dans le bassin versant de la Neva.

Toponyme 
 Vytegra (en ) est une ville de l'oblast de Vologda, en Russie, et le centre administratif du raïon de Vytegra. Elle compte  habitants en 2017.